Шираз або трансл. Шіраз (, ) може означати:

 Шираз — місто в Ірані.
 Міжнародний аеропорт Шираз
  (, Dāneshgāh-e-Shirāz; ), раніше Університет імені Пехлеві (1954-1979)
 Шираз (шахрестан) — шахрестан у складі остану (провінції) Фарс, Іран.
 Шираз (виноград) — назва сорту винограду — Сіра (), яка використовується за межами Франції.

Прізвище 

:
 Шираз Ованес Татевосович — вірменський поет (уживане псевдо).

Див. також 
 Ширазі (неоднозначність: )
 Ширазі (салат) — салат названий за містом.
 Сааді Ширазі — середньовічний перський поет.